Бриллиантовая лига IAAF 2020 года состояла из 8 однодневных легкоатлетических соревнований, которые проводились с промежутком от нескольких дней до нескольких недель. Легкоатлетическая серия 2020 года стартовала 11 июня в Осло. Финалы были проведены 17 сентября в Риме и 25 сентября в Дохе.

Золотой гала-концерт проведен на стадионе им. Армандо Марадоны (бывш. Стадион Неаполя), вместо Рима, в связи с реконструкцией Олимпийского стадиона. Первоначальные планы на сезон 2020 заключались в том, чтобы исключить Bauhaus-Galan из серии и сжать календарь в гораздо более короткие сроки, но от этих планов отказались после пятилетнего соглашения о спонсорстве с китайским конгломератом Wanda Group.

Из-за продолжающейся пандемии COVID-19 формат был изменен. Эта серия больше не будет структурированной серией мероприятий, ведущих к финалу и спортсмены не будут зарабатывать очки Бриллиантовой лиги.

Календарь 
Сезон 2020 года включает в себя 8 этапов.

() соревнования проводились без зрителей из-за эпидемии, трансляция велась в интернете

Результаты

Мужчины

Беговые виды

Технические виды

Женщины

Беговые виды

Технические виды 

SB личный лучший результат в сезоне
 WL лучший результат сезона в мире
 MR рекорд соревнования 
 AR рекорд континента
 DLR рекорд Бриллиантовой лиги
 PB личный рекорд
 NR рекорд страны

Примечания 

Бриллиантовая лига IAAF
2020 год в лёгкой атлетике